Real (dt. königlich) ist Bestandteil des Namens verschiedener Fußballvereine.

Spanien 
 Real Avilés
 Real Betis Balompié
 Real Club Celta de Vigo
 Real Club Deportivo de La Coruña
 Real Club Deportivo Espanyol
 Real Club Deportivo Mallorca
 Real Club Recreativo de Huelva
 Real Jaén
 Real Linense
 Real Madrid
 Real Murcia
 Real Oviedo
 Real Racing Club de Santander
 Real Saragossa
 Real Sociedad Deportiva Alcalá
 Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega
 Real Sociedad San Sebastián
 Real Sporting de Gijón
 Real Unión Irún
 Real Valladolid

Vereinigte Staaten 
 Real Colorado Cougars
 Real Colorado Foxes
 Real Maryland FC
 Real Salt Lake
 Real San José

Weitere 
 Club Real Mamoré (Bolivien)
 Real Club Deportivo España (Honduras)
 Real de Banjul (Gambia)
 Real Tamale United (Ghana)

Liste (Fußballvereine)